Арне Ларсен ():
 Ларсен, Арне (1909 — ?) — норвежский лыжник.
 Ларсен, Арне — норвежский шахматист.
  (род. 1937) — норвежский двоеборец.